Der Surat Thani FC (Thai: สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ist ein thailändischer Fußballverein aus Surat Thani, der in der Thai League 3 (Southern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der Klub 1998. Ab da nahm an der 1999 gegründeten Thailand Provincial League einer Fußball-Liga parallel zur Thai League und unter der Leitung der Sports Authority of Thailand (SAT). Im Gründungsjahr der Liga 1999, erreichte man einen 9. Platz. Bis zur Saison 2006 lief es für die Mannschaft nicht wesentlich besser. Mit einem 7. Platz zum Ende der Saison 2006 konnte man das bis dahin beste Ergebnis erzielen. Zur Folgesaison verließ der Klub die Pro League und wechselte in die Thailand Division 1 League.
Nach einem 6. Platz 2007, kämpfte man 2008 bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt, welcher mit einem Sieg über Rattana Bundit dann auch gesichert werden konnte. Größter Erfolg der Vereinsgeschichte dürfte sicher das Erreichen des Viertelfinals im Thailändischen Pokal 2009 sein. Im Achtelfinale konnte Ligakonkurrent Khonkaen nach Elfmeterschießen bezwungen werden. Das Viertelfinale verlor man dann gegen TTM Samut Sakhon FC mit 3:0. 2009 stieg man, nachdem man vierzehnter der Liga wurde, in die dritte Liga, der Regional League Division 2 ab. Hier spielte man in der South-Gruppe bis zur Saison 2016. Seit 2017 spielt der Verein in der Thai League 3 – Lower-Region.

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Surat Thani Province Stadium () aus. Das Stadion befindet sich in einem Sportpark im Osten der Stadt Surat Thani. Es wurde 1993 eröffnet als Austragungsort der 26. Thailand National Games. 2006 wurde es zuletzt renoviert, indem die Laufbahn von Asche auf Kunststoff umgebaut wurde. Das Mehrzweckstadion bietet Platz für etwa 10.000 Zuschauer. Eigentümer des Stadions ist die Surat Thani Provincial Administration Organization.

Spielstätten seit 1999

Vereinserfolge

National 
 Regional League Division 2 – South
 2016 – Meister

Aktueller Kader

Ehemalige Spieler 
  Ekaphan Inthasen
  Supot Jodjam
  Wutthipong Kerdkul
  Siwapong Jarernsin
  Christian Egba
  Eslam Mohamed Zaki

Saisonplatzierung

Torschützen ab 2008

Sponsoren

Weblinks 
 Surat Thani FC bei transfermarkt.de
 Surat Thani FC bei soccerway.com
 Surat Thani FC bei thaileague.co.th

Surat Thani, FC
Sport (Surat Thani)